Cauca hace referencia a varios artículos:

Topónimos
 Cauca (Hispania), ciudad prerromana, actual Coca, en la provincia de Segovia (España).

En América
 Río Cauca, uno de los más importantes ríos de Colombia.
 Departamento del Cauca (Colombia), división administrativa.
 Departamento del Cauca (Gran Colombia), división administrativa de la ya desaparecida Gran Colombia.
 Departamento del Cauca (Antioquia), división administrativa del desaparecido estado de Antioquia, Colombia.
 Estado Soberano del Cauca, división administrativa de los ya desaparecidos Estados Unidos de Colombia.
 Provincia del Cauca, división administrativa de la extinta República de la Nueva Granada.

Además
 Cauca (comida), harina hecha a base de maíz blanco semicocido, molido y cernido varias veces, con la cual se elabora una sopa tipo colada, que lleva el mismo nombre y que puede contener, además, carne de pollo o de res, y se la consume especialmente en la sierra del Ecuador.
 CAUCA (acrónimo de Código Aduanero Uniforme Centro-Americano), acuerdo común entre países centroamericanos que tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los Estados conforme a los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración, en particular con el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.